Heathrow bezeichnet:

 Flughafen London Heathrow
 Heathrow (Florida), Ort im US-Bundesstaat Florida